Gudum ist der Name mehrerer Orte in Dänemark:

Ort auf Seeland Gudum (Slagelse) PLZ 4200
Ort in der Lemvig Kommune Gudum (Struer) PLZ 7620 
Ort bei Aalborg Gudum (Aalborg) PLZ 9280

Siehe auch
 Kloster Gudum
 Gudme